Ham puede referirse a los siguientes topónimos:
 Ham, barrio de Buenos Aires, en Argentina.
 Ham, municipio de Bélgica.
 Ham, aldea del municipio de Cergy, en Francia.
 Ham, cantón de Francia.
 Ham, municipio del departamento de Somme, en Francia.
 Ham, aldea del condado de Kent, en el Reino Unido.
 Ham, aldea del condado de Wiltshire, en el Reino Unido.
 Ham, distrito urbano de Londres, en el Reino Unido.
 Ham, suburbio de Plymouth, en el Reino Unido.
 Ham, villa en la región de Caithness, en el Reino Unido.
 Le Ham, municipio del departamento de Mancha, en Francia.
 Le Ham, municipio del departamento de Mayenne, en Francia.

También, HAM puede hacer referencia a:
 HAM, código de aeropuertos de IATA para el aeropuerto de Hamburgo.
 HAM; en ciencias de la computación, el problema del ciclo hamiltoniano.

Además, Ham puede referirse a:
 Ham, un chimpancé que fue el primer homínido en viajar al espacio.